Patasalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Patasalo (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Patasalo (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar